Piedra Labrada ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Piedra Labrada (Chiapas), Ort in Chiapas
 Piedra Labrada (Cerro Azul), Ort in Veracruz
 Piedra Labrada (Tatahuicapan de Juárez), Ort in Veracruz